Влади́мир Фёдорович Ли (псевдонимы: Владимир Фёдорович Фёдоров, Ли У Хё; 1 июня 1930, Чита, РСФСР, СССР — 10 декабря 2010, Москва, Россия) — советский и российский востоковед, доктор исторических наук (1969). Старший научный сотрудник Института востоковедения АН СССР (1965). Заслуженный деятель науки РФ (1996).

Автор более 250 научных работ.

Биография 
Родился 1 июня 1930 года в Чите в корейской семье.

Будучи переселённым в 1937 году из Приморья в Каратальский район Казахстана, Владимир Ли в 1948—1949 годах работал здесь заведующим отделом и вторым секретарём райкома ЛКСМ.

В 1953 году Владимир Ли окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, тема дипломной работы: «Национально-освободительное движение народов Востока». В 1958 году также окончил аспирантуру кафедры новой и новейшей истории Ленинградского государственного педагогического института.

В 1958—1962 годах работал специальным корреспондентом, затем ответственным секретарём журнала «Современный Восток».

2 апреля 1958 года стал кандидатом исторических наук, защитив диссертацию по теме: «Колониальная экспансия англо-американского империализма в Кашмире после Второй мировой войны: (1947—1950 гг.)». В 1963—1991 годах работал научным сотрудником Института востоковедения АН СССР, с 1965 года — старший научный сотрудник института. С 9 декабря 1969 года — доктор исторических наук, тема диссертации: «Политика правительства Джеймса Кеннеди в Южной и Юго-Восточной Азии». С 3 марта 1978 года — профессор, преподаватель курсов по международным отношениям.

в 1990—1991 годах помощник члена Политбюро ЦК КПСС по гуманитарному отделу, советник Комитета Верховного совета СССР по международным вопросам. С 1991 года работал директором Азиатско-Тихоокеанского центра при Дипломатической академии МИД РФ.

12 октября 1994 вступил в Российскую академию естественных наук на правах действительного члена.

Скончался 10 декабря 2010 года в Москве.

Семья 
Отец — Ли Хен Мен (1886—1942), эмигрировал в Россию после Первомартовского восстания; работал в Ленске, Иркутске, Чите на рудниках, мелькомбинате, заводе по ремонту паровозов, в колхозе. Мать — Цой Се Не (1900—1936), домохозяйка.

Награды и премии 
В. Ф. Ли был награждён медалями «За трудовое отличие» (1975) и «200-летие МИД России» (2002); южнокорейской медалью «Почанджан». Удостоен почётного знания «Заслуженный деятель науки РФ» (23.09.1996).

Научные труды

Примечания

Литература 
Использованная
 
Дополнительная

Ссылки 
 

Корееведы России